Сан-Пьетро-ин-Амантея () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.

Население составляет 610 человек, плотность населения составляет 61 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 87030. Телефонный код — 0982.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Ссылки